Acatlán ist der Name folgender Orte in Mexiko:
 Acatlán (Guerrero)
 Acatlán (Hidalgo)
 Acatlán de Osorio, Puebla
 Acatlán (Veracruz)
 Acatlán de Juárez, Jalisco
 Acatlán de la Cruz, Guerrero
 Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca
 San Luis Acatlán, Guerrero
 Santiago Acatlán, Puebla

Acatlán ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

Acatlán ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Río Acatlán, Fluss in den Bundesstaaten Puebla und Oaxaca, Mexiko
 Valle de Acatlán, Tal im Bundesstaat Puebla, Mexiko